l'accordatore è colui che accorda gli strumenti musicali o un apparecchio che serve a misurare l'intonazione dei suoni.

 l'accordatore d'antenna è un dispositivo che ha la funzione di adattare l'impedenza di un'antenna a quella del trasmettitore